Thruxton peut désigner :

Lieux 

 , un village du Hampshire, en Angleterre ;
 le circuit de Thruxton, un circuit automobile situé près de ce village ;
 , une base aérienne située près de ce village ;
 , un village du Herefordshire, en Angleterre.

Produits 

 la Thruxton, un modèle de moto du fabricant britannique Triumph ;
 la , un modèle de moto du fabricant britannique Velocette.